Mityczni wojownicy (ang. Mythic Warriors: Guardians of the Legend, 1998-2000) – kanadyjski serial animowany będący antologią mitów greckich. .

Wersja polska

Wersja lektorska 
 Dystrybucja VHS: Starling
 Lektor: Zbigniew Moskal

Wersja dubbingowa 
Obsada:
 Włodzimierz Press – Narrator
 Marek Barbasiewicz – Zeus
 Dariusz Odija – Herkules
 Piotr Zelt – Jolaos
 Barbara Bursztynowicz – Persefona 
 Jacek Rozenek – Hades 
 Jerzy Molga – Odyseusz
Agnieszka Kunikowska – mały Perseusz (odc. 4)
Józef Mika – chłopak przeklęty przez Demeter (odc. 6)
Artur Kaczmarski – Ikar (odc. 7)
Jacek Jarosz – Minos (odc. 7, 12)
 Anna Apostolakis – Kirke (odc. 8)
Włodzimierz Bednarski – cyklop (odc. 21)

Lektor: Andrzej Bogusz

Lista odcinków

Przypisy

Bibliografia 
 Mityczni wojownicy w IMDb

Kanadyjskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 1998
Filmy bazujące na mitologii grecko-rzymskiej